Amerikai Egyesült Államok
 Lucerne (Colorado)
 Lucerne (Indiana)
 Lucerne (Kings megye, Kalifornia)
 Lucerne (Lake megye, Kalifornia)
 Lucerne (Kansas)
 Lucerne (Kentucky)
 Lucerne (Missouri)
 Lucerne (Nyugat-Virginia)
 Lucerne (Columbiana megye, Ohio)
 Lucerne (Knox megye, Ohio)
 Lucerne (Washington)
 Lucerne (Wyoming)